ICOM – japoński producent sprzętu radiowego
 ICOM – International Council of Museums – Międzynarodowa Rada Muzeów (partner ICOMOS)

 Zobacz też
 ICOMOS – International Council on Monuments and Sites – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych